Niemcy:
 Bittermark – dzielnica Dortmundu
 Bittermark – las miejski w Dortmundzie
 Bittermark – pomnik w Dortmundzie